Příjmení Matys nosí více osobností:

 František Matys (1923–1986) – český fotbalista
 Ján Matys (* 1936) - slovenský silniční motocyklový závodník
 Jana Matysová (* 1952) – česká zpěvačka
 Jiří Matys (1927–2016) – český hudební skladatel a pedagog
 Rudolf Matys (* 1938) – český básník
 Rudolf Matys (skladatel) (1900–1990) – český dirigent, hudební skladatel, sbormistr a varhaník
 Veronika Matysová (* 1976) – česká spisovatelka, překladatelka a novinářka